Kirschner puede hacer referencia a:

 Aloisia Kirschner (1854-1934) escritora checo-austrohúngara conocida por su pseudónimo Ossip Schubin,
 Marc Kirschner (1945-) biólogo estadounidense,
 Jan Kirschner (1955-) botánico checo.